Gicu Rotărescu () este președintele Asociației Vocea Culturii, doctor în muzică, autor al cărții de specialitate Ghidul Violistului, artist instrumentist al Filarmonicii ,,George Enescu" din București, decorat cu Ordinul ,,Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer", olimpic național, fondatorul Cvartetului de coarde ENESQ și bursier al Friedrich Ebert Stiftung.

Din anul 2003 și până în prezent, Gicu Rotărescu a colaborat cu muzicieni de talie internațională, precum Radu Lupu, Ion Marin, Valentin Gheorghiu, Angela Gheorghiu, Elena Moșuc, Valentina Nafornița, Ruxandra Donose, Liviu Prunaru, Andrei Ioniță, Dan Grigore, Cosmin Bănică, Christian Zacharias, Maxim Vengerov, Elisabeth Leonskaja, Lothar Zagrosek, Lawrence Foster, Sergiu Comissiona, José Carreras, Khatia Buniatishvilli, Dmitri Hvorostovsky, Ghenadi Rojdestvenski, Sir Neville Marriner, Dmitri Sitkovetky, Yuri Simonov, Thomas Sanderling, Cristian Măcelaru, Christian Badea și  alții.

Muzicieni români în viață